Юкай (Yukay) — давнє гірське місто часів держави інків Тауантінсую, розташоване на території сучасної провінції Урубамба. Засновано Уайною Капаком, з цього моменту стало однією з резиденцій Сапа Інки. Нині являє собою руїни на околиці перуанського містечка Юкай, є одним з міст відвідання туристами.

Географія 
Розташоване на висоті 2890 м над рівнем моря у долині Куско, за 78 км на північ від м. Куско та за 28 км від м. Калька. Юкай лежить на 600 м нижче відносно усієї долини. Сьогодні знаходиться у окрузі Юкай провінції Урубамба регіону Куско.

Історія 
В давнину на в долині Юкай розташовувалося місто-держава з такою ж назвою, де володарювало одне з племен кечуа. За більшістю відомостей воно було підкорено інками в часи правління Капак Інки Віракочі. Подальші події призвели до занепаду колишнього міста.

Сапа Інка Уайна Капак вирішив заснувати на цьому ж місці нове місто за інкським зразком. Тут йому сподобалися м'якість клімату, відсутність гірської хвороби і пишнота пейзажу. Він наказав, щоб мітіми-поселенці принесли найбагатший ґрунт з усіх долин імперії, щоб збільшити продуктивність цього місця. Сьогодні надзвичайні тераси культивування Юкай складають доказ цього величезного зусилля. На терасах вирощували різні сільськогосподарські культури для Інки та його родини. Особливо значне було виробництво кукурудзи. Ці тераси разом із залишками кам'яних будівель збережені дотепер.

Наступні правителі намагалися розбудувати Юкай, яке перетворилося на курорт для імператорів інків, їхньої рідні та найвищої знаті. Кожні з них намагалися звести тут власний будинок. Усе населення було перетворено на залежних слуг та рабів (янакуна).

Після вторгнення іспанських конкістадорів на чолі із Франциско Піссаро інкські володарі залишили Юкай. Останній у 1534 році було передано іспанським ідальго, у власності яких залишався до 1558 року. Проте незабаром у 1536 році під час повстання Манко Юпанкі місто було взято під контроль інками, але втрачено у 1538 році. Тут у 1539 році було страчено останнього уільяка уму (верховного жреця бога-Сонця) та деяких інкських військовиків. У 1558 році Юкай разом було передано Сайрі Тупаку (один з Інків Вількабамби), але після смерті його у 1560 році фактично конфісковано віце-королем Перу Андресом Уртадо де Мендоса.

Відтоді починається руйнація інкського міста Юкай та створення колоніального маєтку Юкай. У 1614 році його передано маркізі де Оропес. Вона та її спадкоємці призвели до остаточного занепаду колишньої резиденції інкських володарів.

Джерела 
 Ethnicity, Demography, and Estate Management in Sixteenth-Century Yucay
 YUCAY

Архітектура інків
Регіон Куско